Horzach ist der Name folgender Orte:

 Horzach I, Ortschaft der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Horzach II, Ortschaft der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten